Преображе́нская площадь:
 Преображенская площадь — площадь в Москве.
 Преображенская площадь — площадь в Санкт-Петербурге.
 Преображенская площадь — станция Московского метрополитена.

См. также 
 
 Улица Преображенский Вал